Résultats détaillés de l'édition 2005 du tournoi de tennis professionnel masculin de Thaïlande. Cette dernière s'est tenue du  au  sur dur en intérieur à Bangkok. C'est la  du tournoi.

Faits marquants 
 Le  mondial Roger Federer conserve son titre en simple face à Andy Murray, c'est son  titre en carrière et le  de l'année.
 Andy Murray atteint la finale avec un statut de Wild Card (tennis).
 En double, Paul Hanley et Leander Paes remportent le titre face à la paire israélienne Jonathan Erlich et Andy Ram. Il s'agit de leur  et  respectifs.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Notes et références

Articles connexes 
 Saison 2005 de l'ATP
 Tournoi de tennis de Thaïlande
 Tournoi de tennis de Thaïlande (WTA 2005) (tournoi féminin)

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

Tennis masculin en 2005
ATP 2005
Sport en Thaïlande en 2005
Tennis en septembre 2005
Tennis en octobre 2005